Il doppio femminile  del Sony Ericsson Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lisa Raymond e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo, ma la Stosur ha deciso di non partecipare, solo la Raymond ha partecipato facendo coppia con Elena Lichovceva, ma ha perso ai quarti contro Květa Peschke e Rennae Stubbs.

Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama hanno vinto in finale 7–5, 4–6, [10–3] contro Cara Black e Liezel Huber.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (finale)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (campioni)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (secondo turno)

 Zi Yan /  Jie Zheng (primo turno) 
 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (Second turno) 
 Viktoryja Azaranka /  Shahar Peer (semifinali) 
 Elena Lichovceva /  Lisa Raymond (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Sony Ericsson Open 2008